Białobrzegi (gromada w powiecie augustowskim)
 Białobrzegi (gromada w powiecie białobrzeskim, 1954–1957) (radomski/białobrzeski)
 Białobrzegi (gromada w powiecie białobrzeskim, 1969–1972)
 Białobrzegi (gromada w powiecie lipskim) (iłżecki/lipski)
 Białobrzegi (gromada w powiecie łańcuckim)
 Gromada Białobrzegi (powiat łukowski)
 Białobrzegi (gromada w powiecie opoczyńskim)
 Białobrzegi (gromada w powiecie sokołowskim)
 Białobrzegi (gromada w powiecie zamojskim)